С большой дороги — дебютный студийный альбом русскоязычно-немецкого рэп-исполнителя Schokk'a. Выдержан в жанре хип-хопа и был выпущен 15 сентября 2011 года на лейбле «Vagabund».

История создания 
Еще до альбома Schokk произвел переворот в массовом сознании, поменяв вектор развития жанра на годы вперед: сделав диссы и оскорбления оппонента социально-приемлимой частью русского рэпа. В 2011 году Schokk, рэпер Oxxxymiron и продюсер Иван Ленин создали лейбл Vagabund ( — скиталец). Осенью того же года, в один день, вышли альбомы «Вечный жид» Оксимирона и «С большой дороги». Дебютный альбом Schokk’а заметно отличается от его прошлого творчества: знакомый с его ранним творчеством слушатель может отметить насколько вырос исполнитель со времен самопальных микстейпов. В альбоме затрагиваются темы как: уличная философия и воровской закон. 18 июня состоялся первый релиз лейбла Vagabund — интернет-сингл «То густо, то пусто», состоящий из 4 песен, считая 2 ремикса. 15 сентября под лейблом Vagabund состоялись релизы альбомов «С большой дороги» Schokk’а и «Вечный жид» Oxxxymiron’а.

Список композиций

Примечания